Giuseppe Dalla Torre del Tiempo di Sanguinetto (1885-1967), Italiaans journalist
 Giuseppe Dalla Torre del Tiempo di Sanguinetto (1943), Italiaans rechtsgeleerde en hoogleraar